.

Varianti
Maschili: Canione

Origine e diffusione
Deriva dal tardo nome personale latino Canius, risalente probabilmente al termine canus ("canuto", "dai capelli bianchi"); per etimologia popolare è connesso talvolta a canis, ossia "cane", simbolo di fedeltà.

È molto poco diffuso, attestato solo in alcune aree della Basilicata e in Irpinia, a Calitri, per via del culto del santo così chiamato; in alcuni casi, potrebbe anche rappresentare un nome di stampo letterario, ispirato al personaggio di Canio nell'opera di Leoncavallo Pagliacci.

Onomastico
L'onomastico viene festeggiato il 25 maggio in onore di san Canio o Canione, vescovo di Acerenza e martire ad Atella.

Persone

Canio di Atella, vescovo e santo romano
Canio Musacchio, sindacalista e politico italiano

Il nome nelle arti
Canio è il nome del protagonista dell'opera Pagliacci di Ruggero Leoncavallo

Note

Bibliografia

Altri progetti

Prenomi di origine latina